Любеново (болг. Любеново) — название нескольких населённых пунктов в Болгарии.

 Любеново (Плевенская область) 
 Любеново (Старозагорская область) 
 Любеново (Хасковская область)